Eshete ist der Familienname folgender Personen:

 Jade Eshete, amerikanische Schauspielerin
 Shitaye Eshete (* 1990), bahrainische Langstreckenläuferin